Бори́с Фили́ппов:
 Филиппов, Борис Андреевич (1905—1991) — писатель, поэт, издатель, преподаватель.
 Филиппов, Борис Михайлович (1903—1991) — советский театральный деятель, директор ЦДРИ в Москве, мемуарист.